Пилатус P-3 () — швейцарский одномоторный учебно-тренировочный самолёт, созданный в 1953 году авиастроительной компанией Pilatus Aircraft. Модель является свободнонесущим цельнометаллическим низкопланом, оснащенным убирающимся трехколёсным шасси.

Первый прототип поднялся в воздух 3 сентября 1953 года.

ВВС Швейцарии заказали 72 экземпляра, а ВМС Бразилии 6 самолётов. ВВС Швейцарии использовали самолёт в качестве учебно-тренировочного вплоть до 1983 года. В 1993—1995 годах 65 самолётов были проданы в частные руки.

Тактико-технические характеристики

Примечания

Ссылки 
 Pilatus P-3 на сайте «Уголок неба» 
 Клуб владельцев Pilatus P-3 

Самолёты Pilatus
Самолёты Швейцарии
Учебные самолёты